Rokietnica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 de la gmina de Rokietnica, dans le powiat de Jarosław ;
 du village de Rokietnica, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Rokietnica, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Rokietnica, chef-lieu de cette gmina.